

Mercato

Arrivi
 Nicolás Uriarte da Zinella Bologna
 Gianluca Saraceni da Tonno Callipo Vibo Valentia
 Mirko Corsano da Lube Banca Marche Macerata
 Milan Bencz da Aich-Dob ()
 Alberto Cisolla da Lube Banca Marche Macerata
 Francesco Corsini da Itas Diatec Trentino
 Martin Lébl da Lube Banca Marche Macerata

Partenze
 Carlo Mor a Esse-Ti Carilo Loreto

Risultati
 in Serie A1.

Rosa

Note 

2010-2011
M. Roma